SG Frankfurt steht für:

 Sozialgericht Frankfurt am Main
 Sozialgericht Frankfurt (Oder)
 Schwimmgemeinschaft Frankfurt